Дуран — фамилия и топоним, распространённые в ряде романских языков (, , ).

Носители фамилии 
 Дуран Баррозу, Жозе Мануэл (род. 1956) — португальский и общеевропейский государственный и политический деятель.
 Дуран, Гильермо (род. 1988) — аргентинский теннисист.
 Дуран, Джон (род. 2003) — колумбийский футболист.
 Дуран, Жоаким (1930—2015) — португальский шахматист.
 Дуран, Жосеп Антони (род. 1952) — каталонский юрист и политик, сторонник конфедеративного устройства Испании и противник независимости Каталонии.
 Дуран, Иван Петрович (род. 1971) — украинский государственный деятель, исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации.
 Дуран, Массимилиано (род. 1963) — итальянский боксёр-профессионал.
 Дуран, Роберто (род. 1951) — панамский боксёр-профессионал.
 Дуран, Сальвадор (род. 1985) — мексиканский автогонщик.
 Дуран, Фейхаман (1886—1970) — турецкий художник.
 Дуран, Шимон бен Цемах (РАШБАЦ, 1361—1444) — еврейский цадик.

Топоним 
 Дуран (Durán) — город в Эквадоре.
  — один из центров нефтедобычи в Аргентине.

См. также 
 Дуранте
 Дюран